Laverda – producent kombajnów
 Laverda – producent motocykli